Финалът за Суперкупата на България през 2004 г. е вторият мач от такъв тип. След близо 15-годишна пауза Суперкупата е възстановена като турнир. Мачът се играе между Шампиона и Носителя на Купата на страната за изминалия сезон. Финалът през 2004 г. противопоставя Локомотив (Пловдив) като Шампион за сезон 2003 – 2004 и Литекс (Ловеч) като Носител на Купата на България за същия сезон. Срещата се провежда на 31 юли 2004 г. на стадион „Лазур“ в Бургас.

Развой на мача 
Локомотив Пловдив побеждава след гол с глава на капитана си Иван Пасков в 91-та минута на двубоя, който е отбелязан след изпълнение на корнер. Победата носи първа Суперкупа на страната за пловдивчани.

Стартови състави

Източници 

Суперкупа на България по сезони
Турнири по футбол в Бургас